Жижмор — фамилия.
 Жижмор, Макс Яковлевич (1888—1936) — русский советский поэт, драматург.
 Жижмор, Яков Ильич (1856—1922) — еврейский поэт, публицист, бадхен.